Kristina Lapinova es una deportista eslovaca que compitió en duatlón. Ganó tres medallas en el Campeonato Europeo de Duatlón Campo a Través entre los años 2016 y 2018.

Palmarés internacional

Referencias 

Duatletas de Eslovaquia